Seres bezeichnet:

 Seres, antiker Name für den nördlichen Teil Chinas
 Seres (Automarke), chinesische Automarke

Seres, Sérès oder Șereș ist der Familienname folgender Personen:

 Burak Seres (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Ferenc Seres (* 1945), ehemaliger ungarischer Ringer
 Georges Sérès (1887–1951), französischer Radrennfahrer
 Georges Sérès jr. (1918–1983), französischer Radrennfahrer
 Gyula Seres (1912–1975), ungarischer Fußballspieler 
 Ioan Codruț Șereș (* 1969), rumänischer Politiker
 Lajos Seres (* 1973), ungarischer Schachmeister

Siehe auch:
 Seress
 Serres
 Sereys